Henderson Hall steht für:

 Henderson Hall (Militärbasis), US-amerikanische Militärbasis in Arlington, Virginia 

im NRHP gelistete Objekte:

 Henderson Hall (Missouri), ID-Nr. 78001666
 Henderson Hall (Tennessee), ID-Nr. 85002754